Шимборский (Шимборская) () — польская фамилия. Известные носители:

 Шимборский, Здзислав (род. 1932) — польский актёр.
 Шимборский, Януш (род. 1945) — польский врач и политический деятель, депутат Сейма.

 Шимборская, Вислава (1933—2012) — польская поэтесса; лауреат Нобелевской премии по литературе 1996 года.

См. также 
 Симборский